Nicolás Repetto puede hacer referencia a:

 Nicolás Repetto (1871-1965) político socialista y médico argentino.
 Nicolás Repetto (1957-), periodista y animador argentino de televisión.
 Edificio Nicolás Repetto, en la ciudad de Buenos Aires.